Lisip de Sició, escultor de l'antiga Grècia de gran reputació
 Lisip d'Arcàdia, poeta còmic de l'antiga Grècia
 Lisip d'Esparta, militar espartà del 
 Lisip de l'Epir, mitògraf de l'antiga Grècia